Дмитрий Петрович Баранник (9 ноября 1963, Ленинград, СССР) — советский футболист, полузащитник, российский тренер. Мастер спорта СССР (1984).

Окончил Институт физкультуры имени Лесгафта.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР «Зенит», 93-я средняя школа (Калининский район, Ленинград).

Всю карьеру в чемпионате СССР провёл в составе ленинградского «Зенита». В 1981—1990 годах провёл 190 матчей и забил 8 мячей.

Играл за юношескую сборную СССР, бронзовый призёр ЧЕ-1982.

В сентябре 1990, из-за затянувшегося конфликта с руководством клуба, перестал играть за команду. В конце года на Баранника вышел агент Николая Ларионова, уже переехавшего играть в Швецию, и предложил поехать в Норвегию, выступать за одну местных команд. Баранник долго не раздумывал и на переход согласился. В Норвегию переехал в 1991 и заключил контракт с , где одним из партнёров был экс-зенитовец Аркадий Афанасьев. В «Мьёльнере» отыграл три сезона и три раза признавался по итогам года лучшим футболистом команды. Выступал на привычном для себя месте — центрального хава, иногда играл левого полузащитника.

На 4-й год в «Мьёльнере» был назначен играющим тренером. Однако из-за финансовых трудностей клуб не смог платить ему положенное как легионеру, Баранник воспользовался предложением от команды первой лиги Норвегии «Стрёмсгодсет» Драммен. Вместе с командой в 1995 году вышел в высшую лигу. Из-за проблем клуба в обороне сам попросил перевести себя на место центрального защитника, где провёл большую часть игр. В совершенстве овладел норвежским языком, в 1996 году стал первым отечественным футболистом, избранным капитаном в клубе высшей лиги в иностранном чемпионате.

В 1998 выступал за клуб «Люн».

По окончании карьеры — тренер. Работал в норвежских командах «Хёнефосс» (2000—2001), «Стабек» (2002—2003), «Люн» (2005—2006), тренировал детские команды спортивной академии Norges Toppidrettsgymnas (Высшая спортивная гимназия Осло, 2004—2005), был главным тренером в команде «Аскер» (2006). Тренировал в основном юношей и девушек.

Также в Норвегии занялся бизнесом по продаже специализированных аналитических программ по разбору футбольных матчей.

С июля по ноябрь 2007 — тренер-селекционер ФК «Локомотив» Москва. До июня 2009 был спортивным директором клуба.

Работал директором по развитию РФС (2011 — февраль 2012). Возглавлял в должности генерального директора Академию тренерского мастерства в Москве (февраль — март 2012).

С апреля 2012 по 30 июня 2015 — тренер-селекционер «Зенита».

Выступает как футбольный эксперт в сетевых изданиях.

С марта 2018 года — заместитель генерального директора ФК «Химки» по молодежной политике.

Достижения 
 Чемпион СССР 1984 года.
 Финалист Кубка Норвегии 1997.
 Бронзовый призёр чемпионата Норвегии 1997.
 Лучший иностранец норвежской Лиги (1997), лучший защитник чемпионата Норвегии (1997).

Семья 
Женат вторым браком (Наталья), дочери Дарья и Катарина. Сын от первого брака — Алексей, футболист. Экс-партнер по «Зениту» — Аркадий Афанасьев — приходится Бараннику свояком, поскольку они женаты на родных сёстрах.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 
 Интервью «СЭ»
 Статистика выступлений в Норвегии
 Дмитрий Баранник: Приветствую возвращение Кержакова, 12.01.2010
 Дмитрий Баранник: Не люблю вспоминать о прошлом

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Люн»
Футбольные тренеры России
Мастера спорта СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта